Alltingsvalget 1999 blev afholdt på Island den 8. maj 1999.

Politiske valg i 1999
Politiske valg i Island